Andrew Simpson (1989), actor norirlandés.
 Andrew James Simpson (1976-2013), regatista olímpico británico.
 Andrew Clive Simpson, informático teórico británico.